Charalambos Stauropoulos – militare greco
 Giannīs Stauropoulos – calciatore greco
 Nikos Stauropoulos – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo greco